kenspreuk → zie Motto
kernspreuk → zie Sententie
leenspreuk → zie Metafoor of Allegorie (letterkunde)
lijfspreuk → zie Motto
machtspreuk → Dooddoener (stijlfiguur)
Toverspreuk
wandtegelspreuk → zie Aforisme
wapenspreuk → zie Motto
zedenspreuk → zie Gnome (stijlfiguur)
zeispreuk → zie Apologisch spreekwoord